New Carlisle kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Carlisle (Indiana)
New Carlisle (Ohio)